Димово () — община у Болгарії. Входить до складу Видинської області. Населення становить 6 600 осіб (станом на 15 березня 2016 р.). Адміністративний центр громади — однойменне місто. 

В адміністративних межах общини розташована пам'ятка природи — печера Венеца.

Населення і склад громади

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт громади Димово  

Общини області Видин